Bagid steht für:

Bagid (Simunul), Ortsteil von Simunul auf den Philippinen
Baguida, als Bagid(a) erste Hauptstadt der Deutschen Kolonie Togo von 1884 bis 1886